Puricelli ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Puricelli (* 1947), argentinischer Politiker und Rechtsanwalt
 Eduard Puricelli (1826–1893), deutscher Unternehmer und Reichstagsabgeordneter
 Ettore Puricelli (1916–2001), uruguayisch-italienischer Fußballspieler und -trainer
 Eugénie Puricelli (1840–1862), genannt Jenny, deutsche Stifterin
 Franziska Puricelli (1830–1896), genannt Fanny, deutsche Stifterin
 Juliana Puricelli (1427–1501), ambrosianische Äbtissin
 Nikolaus Kirsch-Puricelli (1866–1936), luxemburgisch-deutscher Industrieller und Diplomat
 Piero Puricelli (1883–1951), italienischer Ingenieur

Siehe auch:
 Puricelli-Schloss
 Puricelli-Stift
 Puricelli (Familie)